Felföldi László (1925–1964) színművész, Felföldy László néven is ismert.
Felföldi László (1947–) néprajzkutató
Felföldi László (1952–1998) színművész, a színész fia, Felföldy László néven is ismert.
 Felföldi László (1961-) pécsi püspök